Christof Innerhofer – sciatore alpino italiano
 Franz Innerhofer – scrittore austriaco
 Sepp Innerhofer – terrorista italiano